Резьба́ тру́бная — группа разновидностей резьбы, предназначенная для соединения труб, фитингов, элементов трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры.

Не следует путать с дюймовыми крепёжными резьбами (UTS, BSW): размер трубной резьбы не физический диаметр нарезки, а условное число, характеризующее проходной диаметр стандартной трубы.

Резьба трубная цилиндрическая G / BSPP 

Трубная цилиндрическая резьба применяется в цилиндрических резьбовых соединениях, а также в соединениях внутренней цилиндрической резьбы с наружной конической резьбой, нормируемой ГОСТ 6211-81 «Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трубная коническая». Основана на резьбе BSW (британский стандарт Уитворта — резьбы Уитворта) и совместима с резьбой BSP (). Обозначается как BSPP ().

На резьбу распространяются стандарты:
 ГОСТ 6357-81 «Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трубная цилиндрическая»;
 ISO 228-1:2000 Pipe threads where pressure-tight joints are not made on the threads — Part 1: Dimensions, tolerances and designation;
 EN 10226;
 JIS B 0202 Parallel pipe threads.

Параметры резьбы 

Дюймовая резьба с углом профиля при вершине 55°. Для резьбы данного типа существует четыре значения шага  : 0,907, 1,337, 1,814 и 2,309. Числовые значения определены из соотношения   ( —число ниток на дюйм) и округлением до третьего знака после запятой и приняты в качестве исходных при расчете основных элементов профиля.

Связь между высотой исходного треугольника  и шагом :
 
Рабочая высота профиля:
 
Радиус закруглении вершин и впадин резьбы:
 
Вершины наружной резьбы, а также внутренней резьбы могут быть выполнен с плоским срезом в случаях, когда исключена возможность соединения с наружной конической резьбой.

Минимальный размер трубной резьбы составляет  что соответствует 7,72 мм, максимальный — 6" или 163,8 мм, трубы диаметром свыше 6″ обычно свариваются или соединяются фланцами.

Обозначение размера резьбы соответствует внутреннему диаметру трубы по одному из стандартов (Условный проход).

Условное обозначение состоит из буквы G, числового значения условного прохода трубы в дюймах, класса точности среднего диаметра (А, В) и буквы LH для левой резьбы. Например:

G — A

G LH — B

Резьба трубная коническая R / BSPT 
Трубная коническая резьба применяется в конических резьбовых соединениях, а также в соединениях наружной конической резьбы с внутренней цилиндрической резьбой, нормируемой ГОСТ 6357-81 «Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трубная цилиндрическая». Основана на резьбе BSW () и совместима с резьбой BSP (). Обозначается как BSPT (). Уплотнение достигается за счет смятия резьбы в месте резьбового соединения при ввёртывании штуцера.

На резьбу распространяются стандарты:
 ГОСТ 6211-81 «Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трубная коническая»;
 ISO 7-1:1994 Pipe threads where pressure-tight joints are made on the threads — Part 1: Dimensions, tolerances and designation

 DIN 2999;
 BS 21;
 JIS B 0203.

Параметры резьбы 
Дюймовая резьба с конусностью 1:16 (угол конуса φ = 3°34′48″). Угол профиля при вершине 55°. Связь между высотой исходного треугольника  и шагом :
 .

Условное обозначение согласно ГОСТ 6211-81: буква (R для конической наружной резьбы, Rc для  конической внутренней резьбы, Rp для цилиндрической внутренней резьбы), числовое значение номинального диаметра резьбы в дюймах и буквы LH для левой резьбы. Например:

R 1 1⁄2

Rc 3 1⁄2 LH

Резьба NPSM 
Резьба дюймовая трубная цилиндрическая ( — national pipe straight — mechanical) — американский стандарт резьбы по ANSI/ASME B1.20.1. Стандарт предусматривает размеры резьбы от 1⁄16″ до 24″ для труб по стандартам ANSI/ASME B36.10M, BS 1600, BS EN 10255 и ISO 65.

Параметры резьбы 
Угол профиля при вершине — 60°. Связь между высотой профиля (высотой исходного треугольника)  и шагом :
 .

Резьба NPT 
Резьба дюймовая трубная конусная ( — national pipe taper) — американский стандарт на резьбу с конусностью 1:16 (угол конуса φ = 3°34′48″) или цилиндрическую ( — national pipe straight) резьбу по ANSI/ASME B1.20.1. Резьба NPT соответствует ГОСТ 6111-52 «Резьба коническая дюймовая с углом профиля 60°». 
Также существует резьба NPTF (), где уплотнение происходит за счёт смятия резьб. Стандарт предусматривает размеры резьбы от 1/16″ до 24″ для труб по стандартам ANSI/ASME B36.10M, BS 1600, BS EN 10255 и ISO 65.

Параметры резьбы 
Угол профиля при вершине — 60°. Связь между высотой профиля (высотой исходного треугольника)  и шагом :
 .

Обозначается как NPT или K.
Пример условного обозначения конической резьбы 3/ 4":
К " ГОСТ 6111-52

См. также 
 Резьба
 Резьбовое соединение
 Круглая резьба для санитарно-технической арматуры Кр

Примечания 

Технологии машиностроения
Детали машин и механизмов
Токарное дело